Никола Лиэ (люкс. Nicolas Liez, * 14 октября 1809 г. Нёшато; † 30 августа 1892 г. Дрезден) — люксембургский художник и график.

Жизнь и творчество 
Никола Лиэ родился во французских Вогезах в семье сапожника. Матерью его была люксембурженка, а отец — француз. В 1812 году семья его переезжает в Люксембург, в 1814 году отец будущего художника принимает люксембургское подданство. В 1825 году Лиэ поступает учиться в Люксембургскую художественную школу, в класс . В 1827 году юноша продолжает своё обучение в Шарлеруа, затем в Академии изящных искусств в Монсе. После окончания своей учёбы, с 1831 и по 1851 год Никола Лиэ работает в области гравюры по меди на фабрике по изготовлению керамической продукции в люксембургском городке Зибенбруннен. После 1851 года он открывает собственное художественное ателье в области литографии. В 1866 году художник приобретает керамическую мастерскую, однако уже в 1870 году вынужден её закрыть, после чего Лиэ получает пост художественного директора фаянсовой фабрики Villeroy & Boch в Дрездене. Здесь темой для художественного украшения посуды стали графические работы люксембургского мастера. Наиболее известны его литографические пейзажи различных местностей Люксембурга и прилегающих к нему территорий Германии. 

В столице Великого герцогства, в городе Люксембурге, одна из улиц носит имя Никола Лиэ.

Галерея

Литература 
 Georgette Bisdorff: Nicolas Liez. Serie La Collection Luxembourgeoise du Musée National d’Histoire et d’Art. в: Ons Stad. Nr. 62, 1999, S. 30f 
 Marcel Noppeney: L'œuvre multiple de Nicolas Liez. в: Nicolas Liez: Voyage pittoresque dans le Grand-Duché de Luxembourg. Linden & Hansen. Luxemburg 1933
 G. Schmitt: Nicolas Liez: artiste et artisan Luxembourgeois 1809–1892. Ausstellungskatalog, Luxemburg 1960
 K. Conrath: Nicolas Liez. Ein Romantiker der Saarlandschaft. в: Saarheimat, 1962, H. 10, S. 13–21
 Liez, Nicolas. In: Günter Scharwath: Das große Künstlerlexikon der Saar-Region. Geistkirch-Verlag, Saarbrücken 2017, S. 639

Примечания 

Художники Люксембурга
Графики Люксембурга
Художники-пейзажисты